Пољска је учествовала на 5. Европском првенству у атлетици у дворани 1974. одржаном 9. и 10. марта 1974. године у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска).  Репрезентацију Пољске у њеном петом учешћу на европским првенствима у дворани представљало је 21. атлетичара (13 мушкараца и 8 жена) који су се такмичили у 13 дисциплина (8 мушких и 5 женских).

Са 8 освојених медаља (4 златне, 2 сребрне и 2 бронзане) Пољска је у укупном пласману заузела 1. место од 16 земаља које су на овом првенству освојиле медаље, односно 22 земље учеснице.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Пољска је са 18 учесника у финалу заузела 2. место са 100 бодова,  од 22 земље које су имале представнике у финалу,  односно само Данска и Исланд нису имале.

Учесници

Освајачи медаља (8)

Злато (4) 
 Хенрик Шордиковски — 1.500 м
 Тадеуш Слусарски — скок мотком
 Михал Јоахимовски — троскок
 Елжбјета Католик — 800 м

Сребро (2) 
 Мирослав Воздински — 60 м препоне
 Гражина Рабштин — 60 м

Бронза (2) 
 Влођимјеж Сташак — 1.500 м
 Ирена Шевињска — 60 м

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Пољске после 5. Европског првенства у дворани 1970—1974.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, мушкарци појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Биланс медаља, жене појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Пољски освајачи медаља после 5. Европског првенства 1970—1974.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1974.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1974.
Пољска на Европском првенству у атлетици у дворани